Ost-Region bezeichnet:
 in Österreich die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland
 den Verkehrsverbund in dieser Region, siehe Verkehrsverbund Ost-Region
 die PPP Ostregion der ASFiNAG
 Purva, die ehemalige Entwicklungsregion Ost in Nepal
 die Eastern Region (Ghana)
 die East Region (Singapur)
 die Region Est (Kamerun)
 die Region Est (Burkina Faso)